Santa Flora kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Flora, Brasilien, ort, Rio Grande do Sul, Santa Maria,

Mexiko 

 Santa Flora, Mexiko, ort, Oaxaca, San Felipe Usila, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar